William FitzAlan ist der Name folgender Personen:

* William FitzAlan, Lord of Oswestry († 1160), anglonormannischer Adliger
 William FitzAlan, 1. Lord of Oswestry and Clun († 1210), anglonormannischer Adliger
 William FitzAlan, 2. Lord of Oswestry and Clun († 1215), anglonormannischer Adliger
 William FitzAlan, 16. Earl of Arundel (1417–1487), englischer Adliger
 William FitzAlan, 18. Earl of Arundel (1476–1544), englischer Adliger